El término "Partido Comunista de Taiwán" hace referencia a una serie de partidos políticos de diversas ideologías instaurados en la isla de Taiwán:

 Partido Comunista de Taiwán, partido de ideología marxista-leninista instaurado durante el dominio japonés de Taiwán
 Partido Comunista de Taiwán, partido de ideología socialdemócrata instaurado en la República de China en 2008
 Partido Comunista Democrático de Taiwán, partido de ideología socialista instaurado en la República de China en 2009

 Partido Comunista de la República de China, partido de ideología comunusta instaurado en la República de China en 2009